47 км — Остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги на участке Дмитров / Яхрома — Пост 81 км. Открыт в 1975 году. Находится между станциями Наугольный и Жёлтиково. Реконструирован в 2013—2016 годах. В 150 метрах к западу от станции располагается деревня Барканово. На 31 декабря 2021 года через остановочный пункт проходят 8 поездов в день, иногда с изменениями.

Станции Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района